God Save Ireland (Boże, zachowaj Irlandię) – popularna irlandzka pieśń patriotyczna, w latach 1919–1926 hymn Irlandii.

Pieśń napisał w 1867 Timothy Daniel Sullivan, aby uczcić pamięć trzech męczenników z Manchesteru, skazanych 23 listopada 1867 na karę śmierci za zabójstwo angielskiego policjanta. Pieśń stała się hymnem Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego.

Pieśń zdobyła wśród Irlandczyków dużą popularność, w 1919 stała się nieoficjalnym hymnem Republiki Irlandzkiej. Od 1922 God Save Ireland było hymnem Wolnego Państwa Irlandzkiego, wykonywanym wraz z oficjalnym hymnem God Save The King.
W lipcu 1926 oba hymny zastąpiła inna popularna irlandzka pieśń patriotyczna, Amhrán na bhFiann.

Słowa 
 High upon the gallows tree swung the noble-hearted three.
 By the vengeful tyrant stricken in their bloom;
 But they met him face to face, with the courage of their race,
 And they went with souls undaunted to their doom.

 „God save Ireland!” said the heroes;
 „God save Ireland” said they all.
 Whether on the scaffold high
 Or the battlefield we die,
 Oh, what matter when for Erin dear we fall!

 Girt around with cruel foes, still their courage proudly rose,
 For they thought of hearts that loved them far and near;
 Of the millions true and brave o’er the ocean’s swelling wave,
 And the friends in holy Ireland ever dear.

 „God save Ireland!” said the heroes;
 „God save Ireland” said they all.
 Whether on the scaffold high
 Or the battlefield we die,
 Oh, what matter when for Erin dear we fall!

 Climbed they up the rugged stair, rang their voices out in prayer,
 Then with England’s fatal cord around them cast,
 Close beside the gallows tree kissed like brothers lovingly,
 True to home and faith and freedom to the last.

 „God save Ireland!” said the heroes;
 „God save Ireland” said they all.
 Whether on the scaffold high
 Or the battlefield we die,
 Oh, what matter when for Erin dear we fall!

 Never till the latest day shall the memory pass away,
 Of the gallant lives thus given for our land;
 But on the cause must go, amidst joy and weal and woe,
 Till we make our Isle a nation free and grand.

 „God save Ireland!” said the heroes;
 „God save Ireland” said they all.
 Whether on the scaffold high
 Or the battlefield we die,
 Oh, what matter when for Erin dear we fall!

Przypisy 

Historyczne hymny państwowe
Irlandia